Nuottamajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nuottamajärvi (sjö, lat 69,08, long 28,67), Lappland, 
 Nuottamajärvi (sjö, lat 69,22, long 27,70), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar